Little Sister (« Petite sœur » en anglais) peut désigner :

Musique 

 Little Sister, chanson d'Elvis Presley (1961)
 , chanson de Queens of the Stone Age (2004)

Cinéma 

 Little Sister, film de Jimmy Zeilinger (1992)